

Patronyme

 Adelaide Herrmann (1853-1932), illusionniste britannique.
  (1844-1896), illusionniste français.
 Bernard Herrmann (1911-1975), compositeur et chef d’orchestre américain.
 Bernd Herrmann (1951- ), ancien athlète allemand.
 Chris Herrmann (1987- ), receveur américain de baseball.
 Denise Herrmann (1988- ), skieuse de fond allemande.
 Didier Herrmann membre français du conseil d’administration de LogicaCMG.
 Edgar Herrmann (1932- ), pilote de rallye kenyan.
 Eduard Herrmann (1836-1916), prélat catholique et homme politique allemand.
 Edward Herrmann (1943- ), acteur de cinéma et de télévision américain.
 Emanuel Herrmann (1839-1902), inventeur de l'entier postal.
 Frank Herrmann (1984- ), lanceur américain de baseball.
 Friedrich-Wilhelm von Herrmann (1934-2022), philosophe allemand.
 Gottfried Herrmann (1808-1878), musicien allemand.
 Günther Herrmann (1908-2004), commandant SS allemand.
 Günther Herrmann (1939- ), footballeur international allemand.
 Hajo Herrmann (1913- ), Oberst et pilote de bombardier de la Luftwaffe de la Seconde Guerre mondiale. 
 Hans Herrmann (1928- ), ancien pilote de Formule 1 et vainqueur des 24 heures du Mans.
 Immanuel Herrmann (1870–1945), théologien, ingénieur et homme politique wurtembergeois
, joueur allemand de rugby à XV du début du .
 Joachim Herrmann (1956- ), homme politique bavarois.
 Karl von Herrmann (1794-1876), général prussien.
 Lars Herrmann (1977-), homme politique allemand.
 Léon Herrmann (1889-1984), latiniste, professeur à l'Université libre de Bruxelles.
 Liselotte Herrmann (1909-1938), résistante allemande au nazisme.
 Markus Herrmann (1972- ), skieur alpin suisse.
 Max Herrmann-Neiße (1886-1941), écrivain allemand.
 Michel Herrmann (1936-), athlète français.
 Ned Herrmann (William E. Herrmann) (1922 - 1999), pédagogue américain.
 Patrick Herrmann (1991- ), footballeur allemand.
 Peter Herrmann (1947-), acteur américain
 Paul Herrmann (1864-1946), peintre, illustrateur, caricaturiste et graveur allemand.
 Richard Herrmann (1923-1962), footballeur allemand.
 Siegfried Herrmann (1932-2017), ancien athlète allemand.
 Tara Herrmann (19??-), scénariste et productrice américaine.
 Wálter Herrmann (1979- ), joueur argentin de basket-ball.
 Wilhelm Herrmann (1846-1922), théologien évangélique allemand.

Mais aussi
 Herrmann-Debroux est une station du métro de Bruxelles.
 La méthode Herrmann Brain Dominance Instrument repose sur une métaphore du fonctionnement cérébral humain.

Voir aussi
 
 
 

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien